Schwanthalerhöhe (wijk), een stadsdeel van München
Schwanthalerhöhe (metrostation), een station van de metro van München